Esta é uma lista das rodovias estaduais da Califórnia, nos Estados Unidos, que existem desde a renumeração das rodovias em 1964. Ela inclui rotas que estavam previamente na legislação estadual californiana mais nunca foram construídas.

Cada uma das estradas na Califórnia está sob a concessão do California Department of Transportation (Caltrans) (departamento de trânsito da Califórnia) que a nomeia como Route (oficialmente State Highway Route) e um número do código de ruas e estradas. 

 
Listas da Califórnia
Transportes de San Diego